LVR steht für:

 Lagerverwaltungsrechner bzw. Lagerverwaltungssystem, koordiniert die Ein- und Auslagerung der Ware in einem Lager nach bestimmten Richtlinien
 Landschaftsverband Rheinland, eine Gebietskörperschaft in Nordrhein-Westfalen, Sitz in Köln
 Leichtathletik-Verband Rheinhessen, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Leichtathletik-Verband Rheinland, siehe Deutscher Leichtathletik-Verband#Landesverbände
 Longitudinal Video Recording, ein Videoaufzeichnungssystem ohne rotierende Videoköpfe
 Luftverkehrsregeln 1967, eine auf dem österreichischen Luftfahrtgesetz basierende Verordnung des BMVIT zur Umsetzung der Regelungen des Annex 2 zum Chicagoer Abkommen.

LVR